Sedella bezeichnet:

 Sedella (Pflanzengattung), eine Pflanzengattung
 Sedella (Málaga), eine Gemeinde in der Provinz Málaga, Spanien